Купино — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Купино — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия 
Купино — село в Шебекинском районе Белгородской области.
Купино — город в Новосибирской области, административный центр Купинского района.
 Купино — село в Безенчукском районе Самарской области.

Украина 
 Купино — село в Великобурлукском районе Харьковской области.
 Купино — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.